Цисяньци́нь (, ци «семь», сянь «струны», цинь «струнный инструмент»), или гуцинь (gǔqín ), или «старинный цинь» — китайский 7-струнный музыкальный инструмент, разновидность цитры (см. также цинь).

Описание 
Имеет продолговатый корпус в виде деревянного ящика фигурных очертаний (длина 100—120 см, ширина около 20 см); на деке помечены 13 ладов (судя по сохранившимся старинным образцам цисяньцина и табулатурным записям музыкальных произведений, система ладов претерпела значительную эволюцию за время существования инструмента). Струны изготавливаются из шёлка и имеют различную толщину; их настройка C — D — F — G — A — c — d или G — A — c — d — e — g — a. Диапазон чуть более четырёх октав (С — d³).

Во время игры исполнитель держит цисяньцинь горизонтально, при этом узкий конец со струнодержателем располагается слева, а широкий с колками — справа. Струны прижимают к деке, звук извлекают щипком.

Старинный цинь — древнейший инструмент. Под названием «цинь» () он впервые упоминается в песне «Встреча невесты» () из «Книги песен». В древности китайский цинь был пятиструнным, но уже в эпоху Хань стал семиструнным. В III веке до н. э. входил в состав придворного оркестра яюэ (, «изящная музыка») и был наиболее характерным инструментом классической древнекитайской музыки.

Автор китайского классического романа «Сон в красном тереме» в 86 главе устами его героини Линь Дай-юй сообщает, что в древности на цине играли только чтобы успокоить дух и побороть низменные инстинкты; а также рассказывает, каким дополнительным условиям должен был удовлетворять древний музыкант, чтобы не «оскорбить» этот инструмент и использовать его эффективнее всего. В частности:

Вымой руки, воскури благовония, присядь на тахту, положи цинь на столик так, чтобы его пятый лад находился как раз против твоего сердца, и начинай играть обеими руками — только тогда твое тело и душа придут в гармонию.

По принятой в Китае классификации (по материалу как источнику звука) относится к категории «шёлковых инструментов».

В 2003 году гуцинь и его музыка объявлены нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО, а в 2008 году внесены в соответствующий репрезентативный список.

Примечания

Литература 
 
 
 
 Музыкальные инструменты Китая, сост. И. З. Алендер, M., 1958;
 Moule А. Сhr., A list of the musical and other sound-producing instruments ot the Chinese, Shanghai, 1908.*/

Ссылки 
 Цинь (БРЭ, том 34)

Цитра
Щипковые музыкальные инструменты
Китайские музыкальные инструменты